Blueberry – serie a fumetti creata nel 1963
 Blueberry – film del 2004 liberamente tratto dal fumetto omonimo
 Blueberry – nome comune dei frutti delle piante della sezione Cyanococcus del genere Vaccinium
 Blueberry pie – dolce statunitense

Altri progetti